

Altro 
 Gilet – comune spagnolo

Abbigliamento 
 Gilet – cardigan sprovvisto di maniche
 Gilet imbottito – giubbotto sportivo od elegante, sprovvisto di maniche
 Gilet tattico – parte dell'equipaggiamento militare moderno

Persone 
 Don Gilet – attore britannico
 Francisco Gilet Girart – politico spagnolo
 Jean-Louis Gilet, pseudonimo "Chirol" (1902-1964) – architetto, autore e pittore francese
 Joseph Gilet – architetto francese

Pagine correlate 
Gillet